Mataruge je lahko:
 Mataruge, Kraljevo (Srbija)
 Mataruge, Prijepolje (Srbija)
 Mataruge, Črna gora